Hermann Riemann ist der Name folgender Personen:
* Hermann Riemann (Pädagoge) (Hermann Traugott Leberecht Riemann; 1822–1889), deutscher Pädagoge und Schulleiter, Ehrendoktor der Universität Greifswald

Hermann Riemann bezeichnet:
 Herm. Riemann, 1866 von August Hermann Riemann in Chemnitz-Gablenz gegründete Metallwarenfabrik, siehe Fahrzeuglampenfabrik Hermann Riemann